Нурмухаммедов — фамилия; имеет женскую форму Нурмухаммедова.
 Нурмухаммедов, Гельдымурад (род. 1952) — туркменский государственный деятель.
 Нурмухаммедов, Нагим-Бек Джелаль-эд-Динович (1924—1986) — советский художник, кандидат искусствоведения, народный художник Казахской ССР.